Pedro Pablo Ramírez Machuca – politico argentino
 Pedro Antonio Ramírez Paredes – calciatore venezuelano